Karzew ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Walerjewitsch Karzew (* 1976), russischer Eishockeyspieler
 Michail Alexandrowitsch Karzew (1923–1983), russischer Computeringenieur